Plusieurs navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Jack :

 l', un sous-marin de la classe Gato mis en service en 1943 et coulé comme cible en 1967 ;
 l', un sous-marin de la classe Thresher/Permit mis en service en 1967 et recyclé en 1992.

Jack